Блоне – название населённых пунктов.

 Блоне (Польша) — город в Польше.
 Блоне (Швейцария) — город в Швейцарии.

См. также 
 Блонье